Scissione – in chimica, rottura di un legame chimico
 Scissione – in psicologia, meccanismo di difesa che implica separazione di qualità contraddittorie
 Scissione – in biologia, meccanismo di riproduzione asessuale
 Scissione – in religione, divisione causata da una discordia fra gli individui di una stessa comunità
 Scissione – in economia, operazione di finanza straordinaria
 Scissione (Severance) – serie televisiva del 2022
 Scissione societaria – in diritto commerciale, la destinazione di una parte o di tutto il patrimonio di una società a una o più società
 Scissione - in geologia, separazione di due placche tettoniche